Kringtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kringtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Kringtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn